Kalchofen ist der Name folgender Orte:

 Kalchofen (Rheinfelden), Ortsteil von Rheinfelden (Baden), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Kalchofen (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kalchofen (Berneck), Ortsteil von Berneck, Kanton Sankt Gallen
 Kalchofen (Hasle bei Burgdorf), Ortsteil von Hasle bei Burgdorf, Kanton Bern

Siehe auch:
 Kalkofen (Begriffsklärung)